Plaats in Indonesië
 Tubuhue (Amanuban Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Tubuhue (Kota Kefamenanu), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Utara in de provincie Oost-Nusa Tenggara